Vitharuna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitharuna (vid Kopparholm, Nagu), Åboland, 
 Vitharuna (vid Pensar, Nagu), Åboland,

Se även
Vitharu
Vitharun

Robotskapade Finlandförgreningar